Аки́мовское — название населённых пунктов:

Россия 
 Акимовское — деревня в Кимрском районе Тверской области.

Украина 
 Акимовское — посёлок в Акимовском районе Запорожской области.
 Акимовское — село в Вольнянском районе Запорожской области.